Cervoni ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe Cervoni, französischer Filmproduzent
 Isabella Cervoni (1575–1600), italienische Dichterin
 Jean-Baptiste Cervoni (1765–1809), französischer General